MXY steht für:
 Misioneros Javerianos de Yarumal
 McCarthy Airport (IATA-Code), Flughafen von McCarthy (Alaska), Alaska
 Breeze Airways (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

mxy steht für:
 Nuxaá Mixtec (ISO-639-3-Code), mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

Siehe auch:
 Yokosuka MXY-7

Abkürzung